

Geografie 
 Unión (departement), departement in provincie Córdoba, Argentinië
 Unión (Falcón), een gemeente in de Venezolaanse staat Falcón

 In de Verenigde Staten:
 Union (Alabama)
 Union (Illinois)
 Union (Iowa)
 Union (Kentucky)
 Union (Maine)
 Union (Mississippi)
 Union (Missouri)
 Union (Nebraska)
 Union (New Jersey)
 Union (Ohio)
 Union (Oregon)
 Union (South Carolina)
 Union (West Virginia)
 de Noordelijke staten tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog

Sport 
 RKSV Union, een Nederlandse omnisportvereniging van het Nijmeegse Canisius College
 VV Union, een Nederlandse voetbalclub uit Malden
 RKHV Union, een Nederlandse hockeyclub eveneens uit Malden
 Union Sint-Gillis, een Belgische voetbalclub en voormalige Belgische atletiekclub
 USV Nieuwleusen, een Nederlandse voetbalclub
 Unión (voetbalclub), een Venezolaanse voetbalclub

Vervoer 
 Union (Charlottenborg), een Zweeds historisch motorfietsmerk
 Union (Den Hulst), een Nederlands fiets-, motorfiets- en bromfietsmerk
 Union (Groot-Brittannië), een Brits historisch motorfietsmerk
 Union (vrachtwagenmerk), een vrachtwagenmerk

Overige 
 Union (vereniging), Nederlandsche Vereeniging ter behartiging van de belangen der jonge meisjes
 Union (strokartonfabriek), in Oude Pekela gelegen strokartonfabriek
 Union (Duitsland), de gemeenschappelijke CDU/CSU fractie in de Duitse bondsdag
 Union (bier), een Duits biermerk
 Union (chocolade), een oud Nederlands chocolademerk
 Union (verzekeringsmaatschappij), een Slowaakse verzekeringsmaatschappij, onderdeel van Eureko
 UnionFS, een bestandssysteem
 Union (loge), een voormalige loge van de Grand Lodge of Scotland in Namen
 Union (album van Yes), een muziekalbum van Yes uit 1991
 Union (strip), een stripboek gebaseerd op de Star Wars films
 Union (album van Son Volt), een muziekalbum van de Amerikaanse band Son Volt uit 2019
 Union (SQL)

Zie ook 
 La Union (doorverwijspagina)
 L'Union (doorverwijspagina)